Орловский — посёлок городского типа в Агинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края России. Административный центр городского поселения «Орловский»

География 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

История 
Основан 22 апреля 1940 года как Агинский оловянно-вольфрамовый прииск.

В 1963 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Спокойный переименован в Орловский.

Статус посёлка городского типа — с 1970 года.

Население

Инфраструктура 
Рядом с ПГТ находится карьер, на котором происходит добыча вольфрама.

Транспорт 
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Могойтуй — 41 км.

Примечания

Источники 
 
 

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Агинского района